Александр Александрович Гирс:
 Гирс, Александр Александрович (1850—1923) — дипломат, тайный советник.
 Гирс, Александр Александрович (1913—1983) — советский учёный-климатолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки СССР.